Карлос А. Мадразо има више значења:

 Карлос А. Мадразо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Карлос А. Мадразо, Ехидо ел Аламо (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Карлос А. Мадразо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Карлос А. Мадразо (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос А. Мадразо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Карлос А. Мадразо (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику